Szelomo Ben Ammi
 Szelomo Bochbot
 Szelomo Breznic
 Szelomo-Jisra’el Ben-Me’ir
 Szelomo Elijjahu
 Szelomo-Ja’akow Gross
 Szelomo Hillel
 Szelomo Lawi
 Szelomo Perlstein
 Szelomo Rosen
 Szimon Ben Szelomo